Michelangiolo Bertolotto il Vecchio, pittore italiano (XVII secolo), nonno di
Michelangiolo Bertolotto il Giovane, pittore e restauratore italiano (????-1776)